Дауд (Dawd, Daoud, Dawud, Dawoud, Dowd):

Имя 
Дауд (Давуд) — вариант имени Давид:
 Давуд — исламский пророк, соответствующий библейскому царю Давиду.
 Сулейман ибн Дауд — исламский пророк, соответствующий библейскому царю Соломону.

Производные и составные имена:
 Абу Дауд (араб. «абу», «отец») — персидский собиратель хадисов.
 Авраам ибн Дауд (араб. «ибн», «сын»; ок. 1110—1180) — испанско-еврейский богослов.
 Базиль Мусса Дауд (1930—2012) — патриарх Сирийской католической церкви (1998—2001) под именем Игнатий Мусса I,
 Мухаммад Дауд (1913—1972) — премьер-министр Иордании во время «Чёрного сентября»
 Мухаммед Дауд (1909—1978) — глава Афганистана в 1973—1978 годах

Фамилия 
  (1891—1971) — американский политик, мэр Буффало (1946—1949).
  (1938—2015) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Манчестер Сити» (1969).
  (род. 1963) — новозеландский регбист, обладатель 3-го места Кубка мира (1991).
  (род. 1951) — британский политик, мэр лондонского боро Луишем (1991—1992), член Палаты общин (1992—2017).
 Дауд, Джим (род. 1968) — американский хоккеист.
  (род. 1940) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор штата Новый Южный Уэльс (1988—1991), канцлер Университета Южного Креста (2002—2014).
  (род. 1965) — американский мотогонщик, чемпион Американской мотоциклетной ассоциации по суперкроссу в классе 250сс West (1998) и по эндурокроссу (2006).
  (род. 1948) — американский альт-кантри-музыкант.
 Дауд, Индра Шахдан (род. 1979) — сингапурский футболист.
 Дауд, Катрина (род. 1988) — американский игрок в лякросс, чемпионка мира (2013).
  (1832—1898) — американский политик, член Палаты представителей (1881—1885).
  (род. 1969) — новозеландский регбист, победитель турнира «Супер 12» в составе клуба «Блюз» (1996, 1997).
 Дауд, Махмуд (род. 1996) — немецкий футболист сирийско-курдского происхождения, полузащитник.
  (род. 1952) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии за комментарий (1999).
 Дауд, Нед (род. 1950) — американский кинопродюсер.
 Дауд, Ник (род. 1990) — американский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги.
  (род. 1945) — американская сценаристка, лауреат премии «Оскар» (1979).
  (род. 1957) — британский политик, член Палаты общин (c 2015).
  (также известен как О’Дауд; 1936—1996) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Нью-йоркского и Лос-анджелесского музеев современного искусства.
  (род. 1988) — британский хоккеист, чемпион Великобритании в составе клуба «Шеффилд Стилерз» (2008—2009, 2014, 2017).
 Дауд, Том (1925—2002) — американский звукорежиссёр и музыкальный продюсер.
  — американский гейм-дизайнер, лауреат премии Origins за приключение для ролевой игры (1990) и правила ролевой игры (1992).
  (род. 1970) — канадский католический священник, епископ Су-Сент-Мари (с 2020).
  (1869—1933) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1969) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Мит (1996, 1999).
  (1865—1927) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Северная Каролина (1911—1913).
 Дауд, Фил (род. 1963) — английский футбольный арбитр.
  (1960—2007) — британская писательница, обладатель Медали Карнеги (2009).
 Дауд, Энн (род. 1956) — американская актриса.

Прочее 
 Дауд — один из антагонистов в компьютерной игре Dishonored.

См. также